Мантеє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 150 км на північ від Марселя, 10 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мантеє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мантеє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи